Rollingstone kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rollingstone (del av en befolkad plats), Queensland, Townsville,

USA 

 Rollingstone (ort), Minnesota, Winona County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar